La formula molecolare C11H6O3 può indicare:
 Psoralene
 Angelicina

Formule molecolari